Тейше́йра () — португальская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Тейшейра, Абнер (род. 1996) — бразильский боксёр-любитель, участник Олимпийских игр 2020 года.
 Тейшейра, Алекс (род. 1990) — бразильский футболист.
 Тейшейра, Андре (род. 1993) — португальский футболист.
 Тейшейра, Винисиус Элиас (род. 1977) — бразильский футболист, игрок в мини-футбол.
 Тейшейра, Димаш (род. 1969) — португальский футболист.
 Тейшейра, Дионатан (1992—2017) — словацкий футболист бразильского происхождения.
 Тейшейра, Дуглас Франко (род. 1988) — бразильский футболист.
 Тейшейра, Жуан Карлуш (род. 1993) — португальский футболист.
 Тейшейра, Жозе Мануэл Пинту (род. 1952) — португальский и европейский политик, глава представительства Европейского Союза на Украине.
 Тейшейра, Жорже (род. 1986) — португальский футболист, защитник.
 Тейшейра, Жоэдисон (род. 1994) — бразильский боксёр.
 Тейшейра, Лоренн (род. 1996) — бразильская волейболистка.
 Тейшейра, Луиш Филипе (род. 1959) — португальский философ, эссеист.
 Тейшейра, Максим (род. 1989) — французский теннисист.
 Тейшейра, Нильс (род. 1990) — немецкий футболист.
 Тейшейра, Пабло Фелипе (род. 1992) — бразильский футболист.
 Тейшейра, Патрик (род. 1990) — бразильский боксёр-профессионал, бывший чемпион мира по версии WBO в 1-м среднем весе.
 Тейшейра, Рикардо (род. 1947) — президент Бразильской конфедерации футбола.
 Тейшейра, Рикарду (род. 1982) — португало-ангольский автогонщик.
 Тейшейра, Филипе (род. 1980) — португальский футболист, полузащитник.
 Тейшейра, Эдгар (род. 1989) — футболист из Макао.
 Тейшейра ди Мелу, Эурику (1925—2012) — португальский политик и государственный деятель.
 Ду Коуту Тейшейра, Максим (род. 1996) — французский футболист.

Топоним 
 Тейшейра — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба.
 Тейшейра — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда.
 Тейшейра — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Коимбра.
 Тейшейра — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту.
 А-Тейшейра (испанское название Ла-Тейхейра) — муниципалитет в Галисии (Испания).